Żywie Biełaruś! (film)
 Żywie Biełaruś! (motto)